Schule für Gestaltung steht für:

 Schule für Gestaltung Aargau
 Schule für Gestaltung Basel
 Schule für Gestaltung Bern und Biel
 Schule für Gestaltung Ravensburg
 Schule für Gestaltung St. Gallen
 Schule für Gestaltung und Hochschule für Kunst Wallis
 Schule für Gestaltung Zürich
Siehe auch:
 Hochschule für Gestaltung